

Geografia 
 Bautista Saavedra — província da Bolívia do departamento de La Paz
 San Juan Bautista (Califórnia) — cidade do estado norte-americano da Califórnia
 San Juan Bautista (Guatemala) — cidade da Guatemala do departamento de Suchitepéquez
 San Juan Bautista (Paraguai) — município do Paraguai e capital do Departamento Misiones
 San Juan Bautista (Venezuela) — cidade venezuelana, capital do município de Díaz
 San Juan Bautista (Chile) — povoação mais importante do Arquipélago Juan Fernández
 San Juan Bautista (Madrid) — bairro espanhol do distrito de Ciudad Lineal, em Madrid
 San Juan Bautista del Ñeembucú — cidade do Paraguai do Departamento Ñeembucú
 El Pao de San Juan Bautista — município da Venezuela do estado de Cojedes
 Santiuste de San Juan Bautista — município da Espanha na província de Segóvia
 Diego Bautista Urbaneja (município) — município da Venezuela do estado de Anzoátegui
 Juan Bautista Alberdi (departamento) — departamento da Argentina da província de Tucumán

Outros
 San Juan Bautista (navio) — galeão japonês construído por espanhóis

Desambiguações de topônimos